Элитесерьен 2020 () — 76-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 16 июня и закончился 20 декабря 2020 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лиллестрём», проигравший футбольному клубу «Старт» в противостоянии на вылет, а также «Тромсё» и «Ранхейм». Их заменили «Олесунн» и «Саннефьорд», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2019.

Клубы-участники 
{{ПозКарта+|Норвегия |width=420|float=right|caption=География клубов Чемпионата Норвегии сезона 2020|places=

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Элитсериен 

 Мьёндален выиграл 3-2 и сохранил место в Элитсериен на следующий сезон

Ссылки 
 Чемпионат Норвегии на сайте УЕФА
 Чемпионат Норвегии на soccerway

2020
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2020 году